Melbourne is de naam van een aantal plaatsen, 

In Europa, Verenigd Koninkrijk: 
Melbourne (Derbyshire)
Melbourne (East Riding of Yorkshire)
In Australië: 
Melbourne
Melbourne (LGA), de local government area van het centrum van Melbourne

In de Verenigde Staten:
Melbourne (Arkansas)
Melbourne (Florida)
Melbourne (Kentucky)
Melbourne (Iowa)

Overige betekenissen:
Melbourne (circuit), het racecircuit in de gelijknamige Australische stad
Melbourne (schip, 1892), een viermast-zeilschip